Cellarius bezeichnet:

 Cellarius, einen Beruf
 (12618) Cellarius, einen Asteroiden

Cellarius ist der Familienname folgender Personen:
 
 Balthasar Cellarius (1614–1689), evangelischer Theologe
 Christoph Cellarius (1638–1707), Hallenser Gymnasialdirektor und Geschichtsprofessor 
 Conrad Cellarius (* um 1574; † 1636), deutscher evangelischer Theologe
 Hermann Cellarius (1815–1867), deutscher Dekorationsmaler, Zeichner und Landschaftsmaler
 Isaak Cellarius, auch Isaak Keller (1530–1596), Medizinprofessor in Bern (1552–1580)
 Johannes Cellarius (1496–1542), deutscher lutherischer Theologe
 Justus Cellarius (1649–1689), deutscher Physiker und evangelischer Theologe
 Ludwig Cellarius (Keller) († 1526), Basler Humanist, erster Ehemann von Wibrandis Rosenblatt
 Ludwig Friedrich Cellarius (1745–1818), evangelischer Theologe
 Martin Cellarius, auch Martin Borrhaus (1499–1564), Theologe
 Michael Cellarius (1490–1548), Theologe
 Simon Cellarius (* vermutlich vor 1500, † 1544), deutscher lutherischer Kantor und Pfarrer
 Theodor Cellarius (1627–1677), deutscher Philologe und Professor an der Universität Tübingen